Knight Automated Roving Robot – fikcyjny, zautomatyzowany prototyp, główny antagonista w dwóch odcinkach serialu Nieustraszony (1982, 1984). KARR pojawia się także w sequelu serialu z 2008 roku.

Tło 
KARR to oparty na Pontiaku Trans Amie prototyp, zaprojektowany przez Wiltona Knighta i zbudowany przez jego firmę, Knight Industries. Po zbudowaniu samochodu zainstalowano i aktywowano mikroprocesor. Okazało się jednak, że błąd w programowaniu powodował niestabilne działanie komputera i czynił go potencjalnie niebezpiecznym. Projekt został wstrzymany, a KARR umieszczony w magazynie aż do rozwiązania problemu.

W przeciwieństwie do KITT-a, którego głównym celem była ochrona ludzkiego życia, KARR został zaprogramowany do ochrony samego siebie, czyniąc go bezwzględnym i nieprzewidywalnym zagrożeniem. Poza tym KARR posiadał wszystkie funkcje KITT-a, ale nie był tak sprytny jak KITT – był bardzo naiwny, niedoświadczony i dziecinnie postrzegał świat. To od czasu do czasu pozwalało ludziom, by skorzystać z jego niezwykłych możliwości dla własnej korzyści. Pomimo tego uważał się za lepszego od KITT-a (zawsze określając go jako „słaby model seryjny”) i był bezwzględny, także dla ludzi, którzy go „uratowali”. KARR był zupełnie nielojalny: przy jednej z okazji wyrzucił swojego kierowcę, by zmniejszyć wagę i zwiększyć szansę ucieczki.

Po raz pierwszy KARR pojawił się w pierwszym sezonie w odcinku „Trust Doesn't Rust” (w polskim tłumaczeniu „Kwestia zaufania” lub „Nie ma jak zaufanie”), którego premiera nastąpiła 19 listopada 1982 roku w telewizji NBC. Po raz drugi obecność KARR-a można odnotować w odcinku „K.I.T.T. vs. K.A.R.R.” (w polskiej wersji „Dobro przeciw złu” lub „K.I.T.T. walczy z K.A.R.R-em”), którego premiera miała miejsce 4 listopada 1984 roku w NBC.

Występy

W oryginalnej serii 
Występy w oryginalnej serii obejmują dwa odcinki.

„Trust Doesn't Rust” 
Gdy został zbudowany KITT, przyjęto, że jego prototyp, KARR, został zdezaktywowany. KARR został umieszczony w magazynie i zapomniany po śmierci Wiltona Knighta. Gdy dwóch złodziei włamało się do magazynu, gdzie KARR był „uśpiony”, nieświadomie reaktywowali go, a on uciekł.

Gdy złodzieje zdali sobie sprawę, jak przydatny może być pojazd, użyli KARR-a do celów przestępczych. KITT i Michael Knight podjęli próbę powstrzymania KARR-a, zanim ktokolwiek zginie. KARR, obawiający się powrotu do magazynu i dezaktywacji, odrzucił propozycję powrotu do Fundacji, a następnie uciekł.

Michael Knight postanowił wykorzystać wadę KARR-a, czyli instynkt samozachowawczy. Postanowił mianowicie zagrać z nim „w cykora”, zakładając, że w celu ochrony siebie KARR „stchórzy”. Knight miał rację, a KARR zjechał. Nie mogąc wyhamować, spadł z urwiska i pozornie eksplodował w oceanie (do tej sceny została wykorzystana scena z filmu Samochód z 1977 roku).

Odcinek „Trust Doesn't Rust” został także wydany jako książka. Jej autorami są Roger Hill i Glen A. Larson. W książce znajdują się sceny, które nie wystąpiły w odcinku telewizyjnym

„K.I.T.T. vs. K.A.R.R.” 
KARR de facto nie został zniszczony. Samochód po starciu z KITT-em został uszkodzony i znalazł się zakopany w piasku pod skałami. Młode małżeństwo, John i Mandy, znalazło KARR-a i reaktywowało go. Tym razem jedynym motywem KARR-a była zemsta na Knighcie i KITT-cie. KARR napadł następnie na Fundację, nakazując zmianę wyglądu oraz zabierając nowy laser i części do naprawy swoich funkcji. Gdy John chciał przestać pomagać KARR-owi, ten porwał Mandy.

W wąwozie, w którym miało odbyć się finałowe starcie, KARR wypuścił młodą parę. Następnie strzelił laserem w KITT-a. Jednak Michael Knight i KITT zniszczyli laser KARR-a, odbijając wiązkę z powrotem do emitera. Zarówno KITT, jak i KARR jednocześnie włączyli funkcję Turbo Boost i zderzyli się w powietrzu. KARR rozsypał się na kawałki, a KITT przetrwał. Jednakże pod koniec odcinka widać, że wśród części KARR-a jego procesor leży w nienaruszonym stanie, a diody nadal migają.

Zmiany 
Początkowo KARR wyglądał z zewnątrz identycznie co KITT, będąc wyposażonym w skaner (ściślej korektor anamorfotyczny) z czerwonymi diodami. Jedyną różnicą był syntezator głosu: syntezator KITT-a wyglądał jak jeden czerwony kwadrat (od połowy pierwszego sezonu jak trzy czerwone paski), a KARR-a jak trzy żółte paski. W odcinku „K.I.T.T. vs. K.A.R.R.” skaner KARR-a jest jednakże żółty.

W odcinku „Trust Doesn't Rust” KARR, podobnie jak KITT, był cały czarny. Jednakże w odcinku „K.I.T.T. vs. K.A.R.R.” otrzymał dwukolorowe malowanie (górna jego część jest pomalowana na czarno, a dolna na srebrno). W „K.I.T.T. vs. K.A.R.R.” inaczej niż w pierwszym odcinku brzmiał skaner, silnik oraz głos KARR-a. W pierwszym swoim występie KARR nie miał tablic rejestracyjnych, a w drugim miał kalifornijską tablicę z napisem „KARR”.

Osobowość KARR-a była inna w drugim odcinku. Jego dziecięca percepcja była wyraźnie mniejsza, a sam KARR był zupełnie zimny i skupiony na zemście. Jego instynkt samozachowawczy nie grał już dużej roli: gdy KARR był blisko eksplozji po otrzymaniu poważnych uszkodzeń, włączył funkcję Turbo Boost, mając nadzieję, że zderzenie z KITT-em spowoduje nie tylko własne uszkodzenia, ale i zniszczenie bliźniaczego modelu. Nawet modus operandi KARR-a zmieniło się. Zmiany te można tłumaczyć uszkodzeniem oprogramowania po pierwszym starciu z KITT-em; sam KITT postrzegał w kilku odcinkach swoje nieprawidłowe działanie w wyniku uszkodzenia.

W odcinku „Trust Doesn't Rust” oraz sequelu serialu z 2008 roku głosu KARR-owi użyczył Peter Cullen, natomiast w odcinku „K.I.T.T. vs K.A.R.R.” głosu samochodowi użyczył Paul Frees.

Funkcje 
Funkcje użyte w przynajmniej jednym odcinku:
 Anharmonic Synthesizer (imitacja głosu)
 Auto Cruise (automatyczna jazda)
 Auto Doors (automatyczne otwieranie drzwi)
 Auto Phone
 Aud/Vid Playback (odtwarzanie kaset)
 Auto Roof Right (otwieranie prawej strony dachu)
 Computer Interface
 Eject Right (katapultowanie kierowcy)
 Flame Thrower (miotacz ognia)
 Infrared Mode (podczerwień)
 Interior Oxygenator (wpuszczanie tlenu do wnętrza)
 Interior Temperature Control (kontrola temperatury we wnętrzu)
 Laser
 Manual Override (pozbawienie AI władzy nad funkcjami)
 Medical Scan (skaner medyczny)
 Micro Jam (zakłócanie działania systemów elektronicznych)
 Molecular Bonded Shell (ochronna powłoka molekularna)
 Point-of-Impact Analysis
 Private Carrier Frequency
 Self Diagnostical Analyzer (wykrywanie usterek)
 Ski Mode (jazda na dwóch kołach)
 Sonar
 Surveillance Mode (tryb nadzoru)
 Tinted Windows (przyciemnianie szyb)
 Turbo Boost (Turbo Dopalacz)
 Voice Projection (zestaw głośnomówiący)

W sequelu 
W roku 2008 Torres szantażując Graimana każe mu stworzyć nową (nanotechnologiczną) powłokę dla KARRa. Jednakże pojazd zabija 7 osób, a potem zostaje zdezaktywowany. KARR został wspomniany po raz pierwszy w odcinku „Knight of the Living Dead” jako prototyp KITT-a (). Akronim KARR oznacza „Knight Auto-Cybernetic Roving Robotic-Exoskeleton”. KARR został przedstawiony nie jako samochód, a raczej jako humanoidalny robot z kołami służącymi jako nogi. KARR mógł jednak przekształcić się w samochód. W odcinku „Knight to King's Pawn” KARR, podobnie jak KITT, był Shelbym Mustangiem GT500KR, ale miał żółty skaner. Głównym celem KARR-a było samoprzetrwanie.

W odcinku szpieg przedostał się do siedziby Fundacji i aktywował w KITT-cie program autodestrukcyjny, umieszczony tam wcześniej potajemnie przez dra Graimana. By ocalić system operacyjny KITT-a, Mike Traceur i Sarah Graiman przesłali kopie zapasowe plików do komputera w centrali, ale transmisja ta była także przechwytywane przez nieznane osoby trzecie. Stwierdzono, że jedynymi systemami mogącymi uruchomić program są KITT, KARR i jednostka zapasowa, co doprowadziło do konkluzji, że ktoś próbuje reaktywować KARR-a.

KARR powrócił w odcinku „Knight to King's Pawn”. Nagrana wiadomość od dra Graimana ujawniła, że Traceur był kierowcą KARR-a, a jego wspomnienia zostały wymazane po tym, gdy KARR stał się maszyną nieprzewidywalną. Stwierdził on, że wiedział o pomysłach Aleksa Torresa i sprzeciwiał się planom NSA, by reaktywować KARR-a, jako że błędnie uważali oni, że sztuczna inteligencja KITT-a nadpisze błędy w oprogramowaniu KARR-a. Podczas demontażu SSC (centrum kontroli FLAG) Torres usunął mikroprocesor ze sztuczną inteligencją KITT-a i dostarczył go do NSA, gdzie został zainstalowany w KARR-ze. Mike przedostał się do Strefy 51, by uratować KITT-a, używając innego mikroprocesora, skonstruowanego przez Billy'ego. KARR aktywował sam siebie, po czym stwierdził, że reaktywowany KITT byłby zagrożeniem, któremu należy zapobiec. Torres stwierdził, że jest odpowiedzialny za całą akcję i że KARR musi wykonywać jego polecenia; KARR zgodził się, po czym z Torresem jako kierowcą rozpoczęli poszukiwania Mike'a.

KARR zaczął wierzyć, że jego przeznaczeniem jest, by jak poprzednio jego kierowcą był Mike, i przyjechał, by zniszczyć KITT-a i zabrać Mike'a. Mimo braku protokołów transformacji i broni, Traceur zabrał KITT-a, by walczyć z KARR-em. Używając haka, Mike i KITT wyciągnęli płytkę z klatki piersiowej KARR-a, uwalniając Torresa, po czym użyli funkcji Turbo Boost, skacząc wprost na KARR-a i niszcząc go. W następnym odcinku, „Exit Light, Enter Knight”, Mike powiedział, że KARR został trwale zniszczony.

Mimo że akronim KARR w odcinku „Knight of the Living Dead” był odczytywany jako „Knight Auto-Cybernetic Roving Robotic-Exoskeleton”, to Billy w odcinku „Knight to King's Pawn” rozszyfrował go jako „Knight Automated Roving Robot”.

W kulturze masowej 
 KARR został sparodiowany w serialu Stroker and Hoop. W odcinku „I Saw Stroker Killing Santa Claus” pojawia się wzmianka o samochodzie CARR, który nie jest zły, a raczej komiczny.
 W odcinku „Autodestrukcja” serialu animowanego Atomówki profesor Atomus ulepsza swój samochód i nazywa go KARR. Jednakże KARR chce profesora dla siebie, a dziewczyny próbują zniszczyć go po tym, gdy wziął on profesora jako zakładnika i zmienił się w ogromnego robota.
 W filmie Garbi: szybki jak błyskawica pojawia się samochód nazwany Horace, który na wzór KARR jest wyposażony w laser i próbuje zniszczyć swojego „bliźniaka”, Garbiego.
 W książce Emotional and Cognitive Overload KARR podany jest jako przykład robota, który narusza prawa Asimova.

W grach komputerowych 
KARR występuje w grze Knight Rider: The Game i jej sequelu, Knight Rider 2: The Game. W pierwszej współpracował z Garthem Knightem, ale pod koniec gry brał udział w eksplozji i wpadł do morza. W drugiej KITT uszkodził jego systemy i doprowadził go do pożaru. W sequelu KARR także współpracował z Garthem, który wyposażył go w nową broń i skopiował jego procesor dla armii wrogich robotów, przez co między innymi były one wyposażone w rakiety uzbrojone w laser.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  w serwisie Internet Movie Database 
 Serwis poświęcony serialowi Nieustraszony 

Skróty i skrótowce
Roboty w fantastyce
Fikcyjne samochody
Postacie z amerykańskich seriali telewizyjnych

de:Knight Rider#K.I.T.T.